Аграфе́на Михайловна Му́сина-Пу́шкина (по некоторым источникам Агриппина Михайловна; 16 (27) июня 1740 — 20 (31) июля 1782) — одна из самых первых актрис русской профессиональной сцены.

Биография 
Ученица Ивана Афанасьевича Дмитревского, она за него же и вышла замуж в 1758 году, став Дмитревской.

Выступала более 20 лет на петербургской сцене Императорских театров, куда была принята в 1756 году с самого основания Императорских театров при Елизавете Петровне — вместе с сёстрами Марьей и Ольгой Ананьиными и другими самыми первыми русскими актёрами. Играла роли служанок в комедиях и королев в трагедиях, кроме того была исполнительницей русских песен.

По свидетельству СТЭ, оставила сцену около 1769 года.

Творчество

Роли в театре 
 1765 — «Мот, любовью исправленный» Лукина — Вдова
 1767 — «Наказанная вертопрашка» Ельчанинова — горничная Лукерья
 1759 — драматизированный балет «Прибежище добродетели» — Азиатка
 «Мизантроп» Мольера — Арсиноя
 «Жорж Данден» Мольера — Клодина
 «Лекарь поневоле» Мольера — Жаклина
 «Тартюф» Мольера — Дорина
 «Школа мужей» Мольера — Лизетта

Примечания

Ссылки 
 Советская Театральная Энциклопедия
 

 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Актрисы России XVIII века
Аграфена Михайловна